Следе званични називи СССР-а у језицима народа совјетских република (поређани конститутивним редом).

Совјетски Савез